Georges Legrain – egittologo francese
 Marcel Legrain – rugbista francese
 Paul Legrain – ciclista francese
 Paul Maurice Legrain – medico francese
 Philippe Legrain – economista e scrittore britannico
 Rachel Legrain-Trapani – modella francese
 Thomas Legrain – fumettista belga

Pagine correlate 
Pierre Legrain